Terapia d'urto (Anger Management) – film del 2003 diretto da Peter Segal
 Anger Management – serie televisiva del 2012
 Anger Management – mixtape di Rico Nasty del 2019